Alexander Melville Bell (1819–1905) – szkocki fonetyk, ojciec
 Alexander Graham Bell (1847–1922) – szkocki naukowiec, wynalazca telefonu, syn